Elegi kan avse:

 Elegi (poesi) – inom poesin och musiken ett melankoliskt och vemodigt sörjande
 Elegi (musikgrupp) – ett svenskt new waveband bildat 1980
 Elegi (sång) – titeln på en låt och singel av Lars Winnerbäck
 Elegi – en dikt av Werner Aspenström
 Elegi – en dikt av Tomas Tranströmer

Se även
 ''Elegia – flera betydelser